

Localidades

Le Theil (Allier)
Le Theil (Mancha)
Le Theil (Orne)

Desambiguações de topônimos